

Sigle 
 Mars Global Surveyor – sonda spaziale
 Metal Gear Solid – videogioco della serie Metal Gear
 Metallurgical grade silicon – silicio di grado metallurgico
 Movimento Giovanile Salesiano
 Movimento Giovanile Socialista

Chimica 
 MgS – formula chimica del solfuro di magnesio

Codici 
 MGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangaia Island (Isole Cook)
 mgs – codice ISO 639-3 della lingua manda (Tanzania)

Mineralogia 
 Mgs – abbreviazione di magnesite

Note